Antonio Monti (attore)
Antonio Monti (calciatore)
Antonio Monti (funzionario)
Antonio Monti (regista)
Antonio Monti (CEO Trappella)